Saint-Brès, commune française du Gard
 Saint-Brès, commune française du Gers
 Saint-Brès, commune française de l'Hérault

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France